Nagao (japanisch ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Kagawa: Nagao (Kagawa) (heute: Sanuki (Kagawa))
 eine Stadt in der Präfektur Okayama: Nagao (Okayama) (heute: Kurashiki)
 ein Dorf:
 in der Präfektur Gunma: Nagao (Gunma) (heute: Shibukawa)
 in der Präfektur Miyagi: Nagao (Miyagi) (heute: Ōsaki (Miyagi))
 in der Präfektur Kanagawa: Nagao (Kanagawa) (heute: Yokohama)
 im Landkreis Arima in der Präfektur Hyōgo: Nagao (Arima) (heute: Hyōgo-ku (Kōbe))
 im Landkreis Kawabe in der Präfektur Hyōgo: Nagao (Kawabe) (heute: Takarazuka und Itami)
 einen Feudalklan: Nagao (Klan)
 ein Lehen: Nagao (Han)

Nagao ist der Familienname folgender Personen:
 Dai Nagao, Komponist und Gitarrist bei Do As Infinity
 Hideyuki Nagao, japanische nichtbinäre Person der Pflanzenpathologie
 Makoto Nagao (1936–2021), japanischer Informatiker
 Ritsuko Nagao, Politikerin
 Tadahiko Nagao, Moderator und Produzent

 Takumi Nagao, japanischer Paläontologe (publizierte 1929–1943)
 Yasushi Nagao (1930–2009), japanischer Pressefotograf
 Yūto Nagao (* 2001), japanischer Fußballspieler